Panduro bezeichnet:
 Panduro (La Paz) – eine Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien
 Leif Panduro –  ein dänischer Schriftsteller und Zahnarzt